Pesquera steht für:

 Pesquera (Kantabrien), eine Stadt in der spanischen Provinz Kantabrien
 Pesquera (Burgos), Ort in der Provinz Burgos

Pesquera ist der Familienname folgender Personen:

 José Lorenzo Pesquera (1882–1950), puerto-ricanischer Politiker